Donghai Bridge steht für:

 Donghai Daqiao, eine Brücke in Shanghai
 Offshore-Windpark Donghai Bridge, einen Offshore-Windpark in Shanghai